Безумный день:

 Безумный день — советский фильм, 1956 год.
 Безумный день — болгарский фильм, 2004 год.
 Безумный день — ежегодный фестиваль академической музыки, проводящийся с 1995 года в Нанте.
 Безумный день — телевизионный балет хореографа Бориса Эйфмана и режиссёра Виктора Окунцова.

См. также 
 Безумный день, или Женитьба Фигаро